Bergerac je lahko:

 Bergerac, kraj in občina v francoskem departmaju Dordogne,
 vino Bergerac iz okolice istoimenskega kraja

 Cyrano de Bergerac, francoski pesnik (1619-1655), po katerem je nastalo gledališko delo 
 Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda iz leta 1897